Jessica Samuelsson (n. 1992) calciatrice svedese
 Jessica Samuelsson (n. 1985) eptatleta svedese